Timon — род ящериц семейства Настоящие ящерицы. Ранее представители этого рода включались в род Lacerta.

Крупные ящерицы: длина глазчатой ящерицы (Timon lepidus) может достигать 90 см.

Классификация 
Род включает 4 вида:

Галерея

Примечание 

Настоящие ящерицы
Пресмыкающиеся Азии
Пресмыкающиеся Африки
Пресмыкающиеся Европы